Niklas Kieber – calciatore liechtensteinese
 Walter Kieber – politico liechtensteinese
 Wolfgang Kieber – ex calciatore liechtensteinese